Влади́мир Аге́ев:
 Агеев, Владимир Викторович (1960—2014) — российский театральный режиссёр.
 Агеев, Владимир Иванович (род. 1932) — советский чувашский живописец, график.